La famiglia Di Sangro (o De Sangro) è una famiglia nobile italiana.

Storia 

La famiglia Di Sangro discende da un Oderisio, che fu pronipote di Berardo "il Francisco", fondatore della casata dei Berardi, noti come Conti dei Marsi, il quale ricevette in eredità dal padre Rainaldo il feudo di Sangro (la contemporanea Castel di Sangro), situato presso l'omonimo fiume, divenendone il 1º conte nel 1093 e, grazie alla legge longobarda dell'epoca che consentiva di cambiare il proprio cognome col nome del feudo posseduto, mutò il proprio cognome in Di Sangro.

Esponenti della famiglia ebbero cariche sia statali che ecclesiastiche; tra quelli che ricevettero quelle ecclesiastiche si ricordano un Oderisio e un Gentile, entrambi cardinali, un Consalvo e un Alfonso, vescovi, e un Alessandro, patriarca di Alessandria ed arcivescovo di Benevento; tra le cariche statali appartennero alla famiglia dodici consiglieri di Stato, otto cortigiani, due giustizieri, quattro generali, cinque maestri di campo e due commissari generali dell'esercito. La famiglia venne inoltre aggregata al Seggio di Nilo dei Sedili di Napoli.

Il personaggio più noto della famiglia è stato Raimondo di Sangro, principe di San Severo, uomo dai molteplici interessi, il cui nome è legato alla Cappella Sansevero, da lui ideata e commissionata.

Sussistono le linee di Casacalenda, Castel di Sangro, Fondi e San Severo.

Albero genealogico 
Di seguito è riportato l'albero genealogico della famiglia Di Sangro dal capostipite Oderisio, 1º conte di Sangro, vivente nel 1093, fino al XVII secolo, secondo le ricostruzioni dei genealogisti Filiberto Campanile e Scipione Ammirato:

Ramificazioni 
Signori (1383), marchesi (1521), duchi (1572) di Torremaggiore
 Cola Tommaso (o Niccolò), signore di Torremaggiore;
 Paolo († 1455), signore di Torremaggiore, figlio di Cola Tommaso;
 Carlo († 1517), signore di Torremaggiore, 1º marchese di Castelnuovo dal 1509, figlio di Paolo;
 Gianfrancesco, signore di Torremaggiore, figlio di Carlo;
 Paolo, 1º marchese di Torremaggiore dal 1521, figlio di Gianfrancesco;
 Gianfrancesco (1523-1604), 1º duca di Torremaggiore dal 1572, 2º marchese di Torremaggiore, figlio di Paolo;
 → il titolo di duca di Torremaggiore viene portato dai successivi principi di San Severo

Marchesi di Castelnuovo (1509)
 Carlo († 1517), 1º marchese di Castelnuovo, figlio di Paolo;
 Gianfrancesco, 2º marchese di Castelnuovo, figlio di Carlo;
 Paolo, 3º marchese di Castelnuovo, figlio di Gianfrancesco;
 Gianfrancesco (1523-1604), 4º marchese di Castelnuovo, divenuto principe di San Severo, figlio di Paolo.

Principi di San Severo (1587)
 Gianfrancesco (1523-1604), 1º principe di San Severo, figlio di Paolo;
 Paolo (1569-1624), 2º principe di San Severo, figlio di Gianfrancesco;
 Gianfrancesco (1587-1627), 3º principe di San Severo, figlio di Paolo;
 Paolo (1607-1636), 4º principe di San Severo, figlio di Gianfrancesco;
 Gianfrancesco (1633-1698), 5º principe di San Severo, figlio di Paolo;
 Paolo (165?-1726), 6º principe di San Severo, figlio di Gianfrancesco;
 Raimondo (1710-1771), 7º principe di San Severo, nipote di Paolo;
 Vincenzo (1743-1790), 8º principe di San Severo, figlio di Raimondo;
 Michele Raimondo (1766-1827), 9º principe di San Severo, figlio di Vincenzo;
 Gerardo (1798-1842), 10º principe di San Severo, figlio di Michele Raimondo;
 Michele (1824-1890), 11º principe di San Severo, figlio di Gerardo.
 → passaggio dei titoli alla famiglia d'Aquino di Caramanico

Principi di Castelfranco (1708)
 Domenico (1662-1747), 1º principe di Castelfranco (dal 31 maggio 1708), figlio di Gianfrancesco (1633-1698), 5º principe di San Severo;
 Paolo (1746-1815), 2º principe di Castelfranco, figlio di Raimondo, 7º principe di San Severo;
 Michele Raimondo (1766-1827), 3º principe di Castelfranco, figlio di Vincenzo (1743-1790), 8º principe di San Severo;
 Gerardo (1798-1842), 4º principe di Castelfranco, figlio di Michele Raimondo;
 Michele (1824-1890), 5º principe di Castelfranco, figlio di Gerardo.

Famiglia Anversa 
La famiglia Di Sangro era conosciuta anche come famiglia Anversa (talvolta preceduta dalla preposizione d') nelle sue diramazioni iniziali per il possesso che avevano i membri che le costituivano del feudo di Anversa degli Abruzzi. Le famiglie Anversa e Di Sangro costituiscono quindi la stessa casata ed usano ambedue lo stemma d'oro a tre bande d'azzurro.

Feudi 
La famiglia Di Sangro possedeva un totale di 6 principati, 11 ducati, 6 marchesati, 9 contee e 180 signorie.

Dimore 
Di seguito è riportato un elenco non completo delle dimore abitate dalla famiglia Di Sangro:
 Castello Angioino di Civitacampomarano;
 Castello Ducale di Torremaggiore;
 Palazzo di Sangro di Casacalenda;
 Palazzo di Sangro di Napoli.

Note 
Annotazioni

Riferimenti

Bibliografia

Voci correlate 
 Gentile di Sangro
 Paolo di Sangro
 Raimondo di Sangro
 Vincenzo di Sangro
 Paolo di Sangro

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Famiglie abruzzesi
Famiglie campane
Famiglie pugliesi